Па́мятник пе́рвой раке́те — памятник на полигоне Капустин Яр, недалеко от города Знаменска Астраханской области. Установлен 18 октября 1962 года на месте первого пуска первой советской баллистической ракеты Р-1 (А-4).

История и описание 
18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени с 4-го Государственного центрального полигона «Капустин Яр», созданного за несколько месяцев до этого, в СССР впервые был осуществлен пуск баллистической ракеты. Он закончился успешно, ракета смогла подняться на высоту в 86 километров и достигла земной поверхности в 207 километрах от места старта.

Это был мощнейший прорыв в совершенно новую область техники. Понадобился всего лишь год, чтобы оборонная промышленность СССР, которая бурно восстанавливалась после войны, освоила совершенно новый вид сложнейшего оружия.

В честь этого знаменательного события, спустя 15 лет, 18 октября 1962 года, на месте пуска, на постамент был установлен макет, той самой, первой ракеты Р-1 (А-4).

Памятник был изготовлен силами службы ракетного вооружения полигона. Работы проводились личным составом ремонтной мастерской ракетного вооружения, которую возглавлял подполковник Б. В. Болтовец. В сооружении монумента принимали активное участие слесари мастерской: В. О. Попков и М. М. Куличенко. Постамент памятника был изготовлен в Волгограде на Производственном объединении «Баррикады».

На постамент была прикреплена памятная доска с фамилиями и инициалами основных участников исторического пуска. На доске размещены 33 фамилии, среди которых: Д. Ф. Устинов, С. П. Королёв, В. И. Вознюк, Н. А. Пилюгин, Я. И. Трегуб, В. П. Бармин, Н. Д. Яковлев, А. М. Исаев и другие.

Памятнику были посвящены стихи неизвестного поэта:
 « В бескрайних степях Астраханской земли,
   Где кружат парящие в небе орлы,
   Где Солнца палящего катится диск,
   Там первой ракеты стоит обелиск. »

Примечания

Ссылки 
 Памятник Р-1 / autotravel.ru
 Памятник на месте запуска ракеты «Р-1» (Капустин Яр)
 Капустин Яр (история, фото, видео) / livejournal.com
 Памятник 1-й ракете (координаты)
 Виповнюється 95 років від дня народження колишнього генерального директора виробничого об’єднання «Завод Арсенал» С. В. Гусовського / Державне космічне агентство України

первой ракете
Памятники Астраханской области
Капустин Яр
Здания и сооружения, построенные в 1962 году в России
1960-е годы в Астраханской области